

Presentación previa 
Nicolás Kicker fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en segunda ronda ante Gleb Sakharov.

Laslo Djere derrotó en la final a Daniel Muñoz de la Nava.

Cabezas de serie 

  Federico Delbonis (Primera ronda)
  Nicolás Kicker (Segunda ronda)
  Santiago Giraldo (Segunda ronda)
  Alessandro Giannessi (Segunda ronda)

  Marcel Granollers ''(Semifinales)
  Luca Vanni ''(Primera ronda)
  Laslo Djere (Campeón)
  Gerald Melzer ''(Semifinales)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Perugia 2017